Angélina Turmel (née en 1996), joueuse française de basket,
 
 Émilie Turmel (1988-), poètesse québécoise,
 Joseph Turmel (1859-1943), historien des dogmes chrétiens,
 Louis Turmel (1866-1919) , homme politique français,
 Lucy Turmel (née en 1999), joueuse de squash anglaise,
 Nycole Turmel (née en 1942), femme politique canadienne,
 John Turmel (né en 1951), candidat perpétuel canadien,
 Joseph de Turmel (1770-1848), député français et ancien maire de Metz sous la Restauration, 
 Claude Joseph de Turmel (1740-1816), général français avant la Révolution, père du précédent.